Гидо Вергилио Альваренга Таварес (; 24 августа 1970, Тегусигальпа, Парагвай) — парагвайский футболист, полузащитник известный по выступлениям за «Серро Портеньо» и сборную Парагвая. Участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, а также Чемпионата мира в Японии и Южной Корее.

Клубная карьера 
Альваренга начал карьеру в 1989 году в «Серро Портеньо». В 1991 году он переехал в Аргентину, где выступал сначала за «Депортиво Мандиуй», а затем в «Банфилде». В 1997 году Гвидо немного поиграл за перуанский «Университарио» и вскоре вернулся в «Серро Портеньо». В 2000 году он на правах аренды выступал за японский «Кавасаки Фронтале». После ухода их «Портеньо» в 2001 году Альваренга непродолжительное время выступал за мексиканский «Леон» и «Либертад». В 2003 году Гидо перешёл в «Олимпию», в составе которой в том же году выиграл свой единственный трофей — Рекопа Южной Америки. В 2006 году он завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
В 1992 году Альваренга принял участие в Олимпийских играх в Барселоне. В 1995 году он дебютировал за сборную Парагвая. В 1991 году Гвидо впервые поехал на Кубок Америки, но на поле так и не вышел. Через восемь лет ему удалось дебютировать на турнире. В 2001 году он в третий раз принял участие в Кубке Америки. На турнире он сыграл в поединках против сборных Перу, Мексики и Бразилии. В поединке против бразильцев он забил гол за национальную команду.

В 2002 году Альвренга попал в заявку на Чемпионат мира в Японии и Южной Корее. На турнире он сыграл в поединках против сборных Словении и ЮАР.

Достижения 
Командные

 «Олимпия»
 Обладатель Рекопа Южной Америки — 2003

Примечания

Ссылки 
 
 playerhistory
 worldfootball

Футболисты Парагвая
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Университарио»